Ма́рьины Коло́дцы — село в Минераловодском районе Ставропольского края.

Варианты названия 
 Марьины-Колодцы
 Мариенбрунн

География 
Расстояние до краевого центра: 117 км.

Расстояние до районного центра: 20 км.

История 
Подробная историческая справка

Марьино-Колодцевская волость/Amtsbezirkmarjinykolodzy Ставропольская губ., Александровский у. К юго-вост. от Ставрополя. Включала нем. нас. пункты: Мариенбрунн (административный центр), Розовка, х. Сороны.

Мариенбрунн/Marienbrunn (Марьины Колодцы) — лютеранское село на собственной земле, основанное в 1910 году. Основатели из колонии Гросс-Маркозовка.

До 1917 — Ставропольская губерния, Александровский (Пятигорский) уезд, Канглынская/Марьино-Колодцевская волость;

Лютеранский приход Пятигорского Молельного дома. Земли 1244 дес. (1910).

1912 — При местной церкви открывается двух классная церковно-приходская школа.

В советский период — Орджоникидзевский край, Минераловодский район.

Сельсовет, сельскохозяйственное кредитное товарищество.

1920 — Была открыта начальная школа

1927 — В списках населённых мест Терского округа значится немецкая колония Марьины Колодцы, в которой имеется 164 двора, в которых 395 мужчин и 292 женщины

1931 — Начальная школа в селе Марьины Колодцы становится семилетней

1955 — Школа в селе Марьины колодцы становится средней

1957 — Создан совхоз «Минераловодский»

1967 — Создан совхоз «Авангард»

1986 — Школа № 7 в селе Марьины Колодцы перешла в новое здание

2006 — Открытие новой участковой больницы

До 2015 года село было административным центром упразднённого Марьино-Колодцевского сельсовета.

Население 

 Национальный состав
Из 788 жителей — 756 немцы. (1926).

По данным переписи 2002 года, 83 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Марьиноколодцевское социально-культурное объединение

Образование 
 Детский сад № 31 «Алёнушка»
 Средняя общеобразовательная школа № 7

Экономика 
 СПК «Авангард»

Русская православная церковь 
 Церковь иконы Божией Матери «Умиление»

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Минераловодского района
Места поселения российских немцев в Ставропольском крае